Colsa puede referirse a:

 Gonzalo Colsa, jugador de fútbol español.
 Colsa, localidad del municipio de Los Tojos, Cantabria (España).